Queer as Folk ist der Titel folgender Werke:

 Queer as Folk (Fernsehserie, 1999), britische Fernsehserie (1999–2000)
 Queer as Folk (Fernsehserie, 2000), kanadisch-US-amerikanische Adaption der gleichnamigen britischen Serie (2000–2005)
 Queer as Folk (Fernsehserie, 2022), US-amerikanische Neuverfilmung der beiden gleichnamigen früheren Serien (seit 2022)